Gelijkenis, verhaal om een religieus, moreel of filosofisch idee te illustreren.
 Parabel (rivier), rivier in Rusland